Дискографија алтернативног рок састава Pearl Jam са сједиштем у Сијетлу, састоји се од једанаест студијских албума, петнаест албума уживо, три компилацијска албума, тридесет и шест синглова и бројних званичних бутлегова. 

Групу Pearl Jam основали су 1990. године басиста Џеф Амент, гитаристе Стоун Госард и Мајк Маккриди, након чега су ангажовали вокала Едија Ведера и бубњара Дејва Крусена. Бенд је за Epic Records потписао 1991. године. Неколико мјесеци након што су завршили дебитантски студијски албум Ten, бубњар Дејв Абруцезе придружио се бенду. Ten је постао један од најпродаванијих алтернативних албума деведесетих. Након интензивног распореда турнеја, бенд је снимио свој други студијски албум Vs. Након што је албум објављен, оборили су рекорд за највећи број примјерака албума који су продати за недјељу дана, и провели су пет недјеља на врху Билборд 200 топ-листе. Под теретом успјеха, група је одлучила да смањи ниво промоције својих албума, при чему су одбили објављивање музичких спотова. Бенд је 1994. године издао свој трећи студијски албум, Vitalogy, који је постао трећи албум бенда са већим бројем платинских сертификата.

Албуми

Студијски албуми

Албуми уживо

Компилације

Синглови 

 "—" означава сингл који се није појавио на топ-листи.

Промотивни синглови

Ten Club holiday синглови

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 

Pearl Jam
Pearl Jam
Дискографије алтернативног рока